Il singolare del Morocco Tennis Tour è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Marc López era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Stéphane Robert ha battuto in finale 7–6(5), 6–4 Oleksandr Dolgopolov Jr..

Teste di serie

 Stéphane Robert (campione)
 Steve Darcis (quarti di finale)
 Blaž Kavčič (semifinali)
 Oleksandr Dolgopolov Jr. (finale)

 Pere Riba (secondo turno) 
 Rui Machado (quarti di finale) 
 Iván Navarro (primo turno) 
 David Marrero (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Morocco Tennis Tour - Tanger 2010